La LEN Champions League 2016-2017 è stata la 54ª edizione del massimo trofeo continentale di pallanuoto per squadre europee di club.

Primo turno di qualificazione 
Quindici squadre sono inserite in quattro gironi da quattro squadre ciascuno (tre il girone B). Si qualificano al secondo turno di qualificazione le prime due squadre di ciascun girone.

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Secondo turno di qualificazione 
Sedici squadre sono inserite in quattro gironi da quattro squadre ciascuno. Si qualificano al terzo turno di qualificazione le prime due squadre di ciascun girone.

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Terzo turno di qualificazione 
Le otto squadre qualificate dal secondo turno si affrontano in quattro sfide ad eliminazione diretta ad andata e ritorno. Le gare di andata si disputano il 26 ottobre, quelle di ritorno il 9 novembre.

Quarti di Finale

SemiFinale

Finale

Voci correlate 
 LEN Euro Cup 2016-2017
 LEN Euro League Women 2016-2017

Collegamenti esterni 
 
 

Sport acquatici nel 2016
Sport acquatici nel 2017
Edizioni della LEN Champions League